Бухгольц  — німецьке прізвище.

 Альберт Бухгольц (; ?—?) — львівський міщанин, райця (1412—1413) та бурмистр міста (1413).
 Горст Бухгольц (; 1933—2003) — німецький актор.
 Макс Бухгольц (; 1875—1956) — німецький інженер-електротехнік, винахідник реле Бухгольца.
  (; 1770— після 1819) —  генерал-майор російської імператорської армії.
 Сабріна Бухгольц (; 1980) — німецька біатлоністка, чемпіонка світу з біатлону (2008)
 Теодор Бухгольц (; 1857—1942) — російський художник, німецького походження.
 Френсіс Бухгольц (; 1954) — німецький басист, колишній учасник рок-гурту Scorpions.